Norma Julieta del Río Venegas (Zacatecas, Zacatecas; 19 de septiembre de 1969) es licenciada en administración de empresas y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI desde el 20 de octubre de 2020. Actualmente en coordinadora de la Comisión de Tecnología de la Información, de la cual depende la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y cuenta con más 30 años de trabajo en áreas de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y procesos anticorrupción.

Formación Académica 

Doctora en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho (IIDE), Maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ).

Experiencia Profesional 

Fue coordinadora general de los trabajos preparatorios de la primera Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas e impulsó una reforma a la misma. Puso en marcha el Sistema INFOMEX Zacatecas, primera herramienta tecnología para ampliar y garantizar el derecho de acceso a la información en el estado.

Contribuyó con la reforma del Artículo Sexto Constitucional, a través de la Declaración Guadalajara, a fin de que el acceso a la información pública quedara plasmado como derecho fundamental en el país.

De 2015 a noviembre de 2020 se desempeñó como comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y durante 2016 a 2018 fungió como la primera comisionada presidenta del IZAI. Ha desempeñado diversos cargos públicos en el ámbito federal y estatal, por citar algunos, Contralora General del Gobierno del Estado de Zacatecas, Coordinadora Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación en el país, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública Federal adscrita al Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Trabajo en el INAI 

Es integrante de las 11 Comisiones temáticas el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), así como de 4 de las 11 Comisiones permanentes del INAI, coordinando tres de ellas: Indicadores y Evaluación; Tecnologías de la Información -de la cual depende la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)- y la de Vinculación y Promoción del Derecho.

Bajo la coordinación de las comisiones permanentes se implementaron buscadores temáticos de la PNT que registran más de 7 mil 800 millones de consultas, se desarrolló un chatbot con inteligencia artificial llamado CAVINAI para ofrecer asesoría a las y los ciudadanos como parte del Centro de Atención a la Sociedad (CAS).

Actualmente escribe y colabora en 10 medios de comunicación en México, entre los que destacan los periódicos El Universal, El Financiero y El Sol de México.

Notas y documentos 

Entrevista del Canal del Congreso con la comisionada del INAI Julieta del Río

Hay INAI: comisionada Julieta del Río Venegas en opinión El Heraldo de México

Libros en colaboración 

“Privacidad en la era de las redes sociales” , en Gayo Recio Miguel (Coord.), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ciudad de México, primera edición noviembre de 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI (INAI).

Referencias